Готовчиц — белорусская фамилия. Известные носители:

 Готовчиц, Геннадий Чеславович (род. 1965) — белорусский актёр театра и кино.
 Готовчиц, Георгий Александрович (1935—1994) — министр Украины по делам защиты населения от последствий Чернобыльской катастрофы (1990-1994).
 Готовчиц, Константин Адамович (1932—2002) — бригадир комплексной бригады треста «Дальметаллургстрой» Главвладивостокстроя, герой Социалистического труда.
 Готовчиц, Степан Иванович — крестьянин, депутат Государственной думы I созыва от Минской губернии.